

Musica 
D12 – gruppo musicale rap statunitense

Altro 
 d12 – abbreviazione per dado a dodici facce, a forma di dodecaedro
 Classe D12 – classe di astronavi dell'universo immaginario di Star Trek
 D12 – negli scacchi, codice ECO di alcune varianti della difesa slava